Теоретическая выборка (), или теоретический отбор — процесс сбора данных для теории, когда аналитик одновременно собирает, кодирует, анализирует и сравнивает свои данные между собой. Он также решает, какие данные собирать дальше и где их искать, чтобы  развивать свою теорию по мере ее возникновения . Исследователь выбирает какую-либо общую проблемную область и начинает с определения некоторых ключевых понятий и особенностей, которые будут им анализироваться. При этом важно оставаться теоретически чувствительным и осторожным, чтобы формирующаяся теория основывалась именно на собранных данных, а не на предубеждениях и аспектах уже разработанных теорий. В ходе анализа материала у исследователя будут возникать различные вопросы, которые необходимо учитывать при отборе следующих случаев, так как ответы на них позволят в полной степени раскрыть изучаемые явления. Таким образом, в теоретической выборке главной задачей исследователя является осмысленный выбор случаев для дальнейшего анализа.

Понятие теоретической выборки пришло в методологию из трудов американских социологов Ансельма Страусса и , создавших метод Grounded theory, или обоснованную теорию. Позже оно дополнялось и пересматривалось с выходами новых версий методологии grounded theory, разработанных А. Страуссом и Дж. Корбин, А. Брайант и К. Чармаз, А. Кларк.

Общая информация 
Идея теоретической выборки является альтернативой вероятностной выборки, требующей заранее предписанного плана сбора данных. По мнению обоснованных теоретиков стремление к соблюдению такого плана в некоторых случаях может помешать формированию достоверной и надежной теории, так как не учитывает появления новых данных, способных изменить направленность исследования. В отличие от вероятностной, теоретическая выборка:
 Регулируется релевантностью (теоретической уместностью и значимостью) понятий, стремлением заполнить данными выделенные категории, а не репрезентативностью.
 При отборе рассматривает не только человека как представителя генеральной совокупности, но весь случай, включающий в себя взаимодействия и следствия в условиях выбранной ситуации.
 Заранее продумывается только первый сбор данных, последующие же формируются и контролируются возникающей теорией, которая направляет исследователя в выборе определенных интервьюируемых и источников информации. После анализа первых случаев исследователь выдвигает гипотезы и, благодаря продолжению анализа уже более осмысленно выбранных случаев, постепенно налаживать между ними связь..

Таким образом, теоретический отбор представляет из себя непрерывный процесс сбора, анализа и сравнения данных между собой. Возможность осознанно привлекать и отбрасывать анализируемые данные позволяет исследователю максимально полно раскрывать и разрабатывать его теорию за минимальное время.

Примечания

Литература 
 
  
 
 
 

Методы социологии
Социологические исследования
Методы психологии
Анализ данных